K86 ou K.86 peut faire référence à :
 Autres maladies du pancréas, d'après la classification internationale des maladies ;
 « Quaerite primum regnum Dei », antienne pour quatre voix a cappella (K.86) de Wolfgang Amadeus Mozart ;
 Sonate K. 86, œuvre pour clavier du compositeur italien Domenico Scarlatti.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres